Ульрике Рихтер-Шмидт (; ) — немецкая пловчиха, трёхкратная чемпионка летних Олимпийских игр 1976 года, четырёхкратная чемпионка мира.

Биография 

Ульрике Рихтер родилась в 1959 году в Гёрлице. В 1965 году начала заниматься плаванием. В 1973 году на чемпионате мира по водным видам спорта 14-летняя Рихтер завоевала золотую медаль в плавании 100 м на спине, а также в составе сборной ГДР в комбинированной эстафете 4×100 метров. Это достижение она повторила на чемпионате мира 1975 года в Кали. Также заняла третье место на дистанции 200 метров на спине. Она стала трёхкратной чемпионкой чемпионата Европы по водным видам спорта 1974 года. За 1974 год установила 6 мировых рекордов. На летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале Рихтер победила на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также в комбинированной эстафете 4×100 метров в составе сборной ГДР. За свою спортивную карьеру она установила 14 мировых рекордов.

В 1976 году Рихтер была удостоена Ордена «За заслуги перед Отечеством» в золоте. В 1977 году она завершила спортивную карьеру после чемпионата Европы и стала косметологом. Окончила образование в Медицинской академии в Дрездене. Вышла замуж за футболиста . В 1983 году она была включена в Зал Славы мирового плавания. Впоследствии на судебном процессе выяснилось, что по указанию тренеров Рихтер принимала допинг. Проживает в Саксонии.

Примечания 

Пловцы ГДР
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Рекордсмены мира в плавании
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию